Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на 5. Светском првенству у атлетици на отвореном 1995. одржано је 4. и 5. августа на стадиону Улеви у Гетеборгу у Шведској

Титулу освојену у Токију 1993., бранила је Хајке Дрекслер из Источне Немачке.

Земље учеснице 
Учествовала је 40 такмичарка из 30 земаља.

  Америчка Девичанска Острва (1)
  Аргентина (1)
  Аустралија (1)
  Аустрија (1)
  Бангладеш (1)
  Бахаме (1)
  Грчка (2)
  Данска (1)
  Италија (2)
  Јамајка (2)
  Кина (1)
  Куба (1)
  Летонија (1)
  Мађарска (1)
  Немачка (2)
  Нигерија (1)
  Никарагва (1)
  Нови Зеланд (1)
  Пољска (1)
  Русија (3)
  Сејшели (1)
  Сједињене Америчке Државе (3)
  Словенија (1)
  Тонга (1)
  Турска (1)
  Украјина (3)
  Филипини (1)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Хондурас (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичарке биле су подељене у две групе са по 20 учесница. Квалификациона норма за финале износила је 6,75 метара (КВ), коју су испуниле 1 такмичарка, а дванаест се квалификовало на основу резултата. (кв),

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
У финалу је учествовало 13 такмичарки.

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 5. Светског првенства 1983—1995.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 1995.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном